Mistrovství světa v ledním hokeji žen 2017 bylo osmnácté mistrovství světa v ledním hokeji žen. Konalo se ve dnech 31. března - 7. dubna 2017 ve městě Plymouth, Spojené státy americké. Titul získal počtvrté za sebou obhajující domácí tým , stříbro, též počtvrté za sebou, vybojovala  a bronz si odvezlo . Vzhledem k rozšíření elitní skupiny na 10 týmů v roce 2019 žádný tým nesestoupil, a sice ani z elitní skupiny ani z žádné ze skupin nižších divizí.

Skupiny 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (UTC +2). Data jsou skutečné místní termíny zápasů, zápasy od 00:00 a 01:35 se tak hrají po středoevropské půlnoci (v následující den).

Skupina A

Skupina B

O udržení

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

O 5. místo

O bronzovou medaili

Finále

Konečné pořadí

1. divize

Skupina A 
 Termín konání: 15. - 21. dubna 2017
 Místo konání: Štýrský Hradec,

Skupina B 
 Termín konání: 8. - 14. dubna 2017
 Místo konání: Katowice,

2. divize

Skupina A 
 Termín konání: 2. dubna - 8. dubna 2017
 Místo konání: hokejový stadion Kangnung,

Skupina B 
 Termín konání: 27. února - 5. března 2017
 Místo konání: Reykjavík,

Kvalifikace o 2. divizi 
 Termín konání: 12. - 17. prosince 2016
 Místo konání: Tchaj-pej

Externí odkazy 
 
  Oficiální web

Mistrovství světa v ledním hokeji žen
Lední hokej v roce 2017
Turnaje v ledním hokeji v USA
Sport v Plymouthu (Michigan)
Turnaje v ledním hokeji v Rakousku
Sport ve Štýrském Hradci
Lední hokej v Polsku
Sportovní události v Polsku
Sport v Katovicích
Lední hokej v Jižní Koreji
Sportovní události v Jižní Koreji
Sport v Kangnungu
Lední hokej na Islandu
Sportovní události na Islandu
Sport v Reykjavíku
Lední hokej na Tchaj-wanu
Sportovní události na Tchaj-wanu
Sport v Tchaj-peji
Sport v USA v roce 2017